Беліна — шляхетський герб польської, української та білоруської шляхти чеського або польського походження.

 Юліан Беліна-Кенджицький (1827—1889) — польський письменник, революціонер.

Беліна — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства.

Беліна — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.